Elisabeth van Polen (1152-1209), een dochter van Mieszko III van Polen en van Elisabeth van Hongarije
 Elisabeth van Polen (1305-1380), een dochter van de Poolse koning Wladislaus de Grote en van Hedwig van Kalisch, echtgenote van koning Karel I Robert van Hongarije
 Elisabeth van Polen (1326-1361)